Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих на территории Сен-Пьер и Микелон. Из 16 указанных в таблице видов 0 находятся в критическом положении, 3 находятся под угрозой исчезновения, 0 уязвимы 0 близки к угрожающего состояния.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Сен-Пьер и Микелон
Сен-Пьер и Микелон